Rockwell může mít více významů:

Obchodní společnosti 
 Rockwell Automation – americký výrobce elektronických zařízení
 Rockwell International – bývalý americký letecký a zbrojní výrobce

Příjmení 
 Norman Rockwell (1894–1978) – americký malíř
 Lew Rockwell (* 1944) – americký politický komentátor a aktivista
 Sam Rockwell (* 1968) – americký herec

Strojírenství
 Rockwellowa škála měření tvrdosti materiálů